Шотландски език може да се отнася за:
 шотландски келтски език, келтски език, говорен в северозападните части на Шотландия;
 шотландски германски език, западногермански език, сходен с английския, говорен в Шотландия;
 шотландски английски език, стандартна форма на английския, използвана в Шотландия.

език